Sand and Water (ER), een aflevering van ER
Sand and Water (Chapman), een muziekalbum van Beth Nielsen Chapman